Courteau ist der Familienname folgender Personen:

 Loïc Courteau (* 1964), französischer Tennisspieler
 Stéphane Courteau (* 1992), US-amerikanischer Astronom und Professor an der Queen’s University im Department of Physics, Engineering Physics & Astronomy